"Homem-Aranha" pode referir-se a:

 Homem-Aranha, personagem da Marvel Comics;
 Homem-Aranha 2099, versão do personagem, criada em 1992;
 Miles Morales, versão do personagem, criado em 2011;
 Peter Parker (série de filmes de Sam Raimi), personagem de filmes, interpretado por Tobey Maguire;
 Peter Parker (série de filmes The Amazing Spider-Man), personagem de filmes, interpretado por Andrew Garfield;
 Peter Parker (Universo Cinematográfico Marvel), personagem de filmes, interpretado por Tom Holland.

Filmes 
Franquia dirigida por Sam Raimi
 Homem-Aranha (filme), filme de 2002;
 Homem-Aranha 2, filme de 2004;
 Homem-Aranha 3, filme de 2007.

Franquia dirigida por Marc Webb
 The Amazing Spider-Man (filme), filme de 2012;
 The Amazing Spider-Man 2, filme de 2014.

Franquia ambientada no Universo Cinematográfico Marvel
 Spider-Man: Homecoming, filme de 2017;
 Spider-Man: Far From Home, filme de 2019;
 Spider-Man: No Way Home, filme de 2021.

Filmes Animados
 Spider-Man: Into the Spider-Verse, filme de 2018;
 Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One), futuro filme de 2022.

TV 
 Homem-Aranha (1977-1979) série de televisão produzida entre 1977 e 1979;
 Spider-Man and His Amazing Friends, série animada de 1981;
 Homem-Aranha: A Série Animada, série animada produzido entre 1994 e 1998;
 Spider-Man Unlimited, série animada de 1999;
 Homem-Aranha (2003), série de TV em animação lançada em 2003;
 O Espetacular Homem-Aranha, série animada de 2008;
 Spider-Man (Japão) (1978-1979), série japonesa produzida pela Toei em parceria com a Marvel Comics;
 Ultimate Spider-Man, série animada de 2012;
 Spider-Man, série animada de 2017.

Revistas 
 Homem-Aranha (título mensal), publicação mensal de histórias em quadrinhos;
 Marvel Millennium: Homem-Aranha, publicação mensal da Panini Comics;
 Homem-Aranha Especial, edição especial de histórias em quadrinhos;
 Ultimate Homem-Aranha, série em banda desenhada;
 Superman vs. the Amazing Spider-Man, um crossover entre o Superman e o Homem-Aranha.

Jogos eletrônicos 
 Spider-Man, jogo de 1982 exclusivo para Atari 2600;
 Spider-Man, jogo lançado em 2000;
 Spider-Man 2: Enter Electro, segundo jogo da série lançado para PlayStation;
 Spider-Man: The Movie, jogo baseado no filme Homem-Aranha
 Spider-Man 2, jogo baseado no filme Homem-Aranha 2;
 Ultimate Spider-Man, jogo lançado em 2005;
 Spider-Man 3, jogo baseado no filme Homem-Aranha 3;
 Spider-Man: Friend or Foe, jogo lançado em 2007;
 Spider-Man: Web of Shadows, jogo lançado em 2008;
 Spider-Man: Shattered Dimensions, jogo lançado em 2010;
 Spider-Man: Edge of Time, jogo lançado em 2011;
 The Amazing Spider-Man, jogo lançado em 2012;
 The Amazing Spider-Man 2, jogo lançado em 2014;
 Spider-Man, jogo lançado em 2018;
 Spider-Man: Miles Morales, jogo lançado em 2020;
 Spider-Man 2, futuro jogo previsto para 2023.

Trilhas sonora 
 Spider-Man (trilha sonora) do filme de 2002;
 Spider-Man 2 (trilha sonora), trilha sonora do filme de 2004.

Ver também 
 Mulher-Aranha
 Alain Robert, alpinista urbano e de montanhas, apelidado de "homem-aranha".

Desambiguações de personagens